Златар

 Златар — село в Болгарии.
 Златар — город в Хорватии.
 Златар — озеро в Сербии.
 Златар — горы в Сербии и Черногории.